Байтус () — аул в Акжарском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Кенащинского сельского округа. Код КАТО — 593436200.

География 
Расположено около озера Киши-Карой.

Население 
В 1999 году население села составляло 246 человек (137 мужчин и 127 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 197 человек (96 мужчин и 101 женщина).

Примечания 

Населённые пункты Акжарского района